Danny Burstein – attore e cantante statunitense
 Nanette Burstein – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense
 Tal Burstein – ex cestista israeliano